O Tour de France 1986 foi a 73º Volta a França.

Resultados

Classificação geral 

O Tour de France de 1986 decorreu entre 4 e 27 de Julho e teve 24 etapas, num total de 4094 km.

Ligações externas 
 

1986
1986 no ciclismo
Desporto na França em 1986